El término Magical girl puede referirse a:
 Mahō shōjo, un estilo de anime y manga.
 Magical Girl, película del año 2014 dirigida por Carlos Vermut.